Lauterstein bezeichnet:
 Amt Lauterstein, früheres Amt in Zöblitz, Erzgebirgischer Kreis, Kfm. Sachsen

Lauterstein ist der Name folgender Orte:
 Lauterstein, Stadt im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Lauterstein (Massenbachhausen), eine Wüstung bei Massenbachhausen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Niederlauterstein, Ortsteil von Marienberg im Erzgebirgskreis, Sachsen

Lauterstein ist der Name folgender Burgen:
 Burg Lauterstein (Marienberg), Burgruine bei Marienberg-Niederlauterstein im Erzgebirgskreis in Sachsen
 Burg Lauterstein (Massenbachhausen), verschwundene Burg in der Ortswüstung Lauterstein der Gemeinde Massenbachhausen im Landkreis Heilbronn in Baden-Würtemmberg 
 Burg Lauterstein (Wippingen), Burgruine bei Blaustein-Wippingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg

Lauterstein ist der Familienname von:
 Andrew Lauterstein (* 1987), australischer Schwimmer